Mamma – włoska piosenka
 mamma – wypukłość znajdujące się w dolnej części chmury